El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1993 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 64 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Louisiana Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Carolina del Norte de Dean Smith, tercer título para la universidad y segundo del mítico entrenador, tras su victoria en 1982, derrotando a la Universidad de Míchigan, en su quinta aparición en una final nacional, segunda consecutiva, subcampeonato que años más tarde acabaría siendo vacante debido a irregularidades de la universidad. Donald Williams, de los Tar Heels, fue el máximo anotador y elegido Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional – East Rutherford, New Jersey

Midwest Regional – St. Louis, Missouri

Southeast Regional – Charlotte, North Carolina

West Regional- Seattle, Washington

Final Four @ New Orleans, Louisiana

* significa que la temporada entera de Michigan, 1992-93, fue revocada el 7 de noviembre de 2002, como parte de la resolución del denominado "escándalo del equipo de baloncesto de la Universidad de Michigan", lo que significa que no aparecerán acreditados en el historial de la competición.

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 1993
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA